Stanzel ist der Name folgender Orte:

 Stanzel (Iowa), Stadt in Iowa, Vereinigte Staaten

Stanzel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Karl Stanzel (* 1923), österreichischer Anglist und Literaturwissenschaftler
 Karl-Heinz Stanzel (* 1958), deutscher Altphilologe 
 Volker Stanzel (* 1948), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Stanzl